Le tournoi de tennis de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1976 II, classée en catégorie Colgate Series, se dispute du  au .

Kerry Reid remporte le simple dames. En finale, elle bat Dianne Fromholtz.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Helen Gourlay et Betsy Nagelsen.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sydney
 Saison 1976 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1976 II
Sydney II
Sydney
Tennis en Australie en 1976
Tennis en Australie en 1977
Sport en décembre 1976
Tennis en janvier 1977